Amauroascus — рід грибів родини Onygenaceae. Назва вперше опублікована 1893 року.

Класифікація 
До роду Amauroascus відносять 19 видів:

Примітки

Джерела 
 Schröter, J. 1893. Kryptogamen-Flora von Schlesien. 3-2(8):129-256 - P.211

Роди грибів
Onygenaceae